John Henry Constantine Whitehead (1904-1960), matematico britannico
John Whitehead (1726-1802), ingegnere e architetto inglese, bibliofilo, console britannico, vissuto a Porto dal 1756 fino alla morte.
John Whitehead (1860-1899), esploratore e naturalista britannico
John Whitehead  (1949-2004), cantante statunitense, componente, con Gene McFadden, del duo McFadden & Whitehead